Friedrich Justinian von Günderrode ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Justinian von Günderrode (Jurist, 1747) (1747–1785), deutscher Jurist, Hofjunker und Kammerherr
 Friedrich Justinian von Günderrode (Jurist, 1765) (1765–1845), deutscher Jurist, Geheimrat, Richter und Pomologe